Anundsjö kan syfta på:

Anundsjö socken – socken i Ångermanland
Anundsjö församling –  en församling i Härnösands stift
 Anundsjö kyrka – en kyrkobyggnad i Bredbyn
Anundsjö landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863-1970
Anundsjö distrikt – ett distrikt i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län 2016–
Anundsjö station – en tidigare järnvägsstation
Anundsjösjön – en närmare milslång sjö mellan orterna Mellansel och Bredbyn
Anundsjö IF – en idrottsförening i Bredbyn

Se även
Anundsjösöm
Anundsjö-Skorpeds pastorat